Lost Creek kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
La Paloma-Lost Creek
Lost Creek (Texas)
Lost Creek (West Virginia)